Oktoberplatz (,  und ) ist der Name mehrerer Plätze in Städten der ehemaligen Mitgliedsstaaten der Sowjetunion. Die Plätze sind benannt nach der Oktoberrevolution:

in Russland
 Oktoberplatz (Astrachan) in Astrachan
 Oktoberplatz (Wolokolamsk) in Wolokolamsk
 Oktoberplatz (Ekaterinburg) in Jekaterinburg
 Oktoberplatz (Jessentuki) in Jessentuki
 Oktoberplatz (Kaliningrad) in Kaliningrad
 Oktoberplatz (Kostroma) in Kostroma
 Oktoberplatz (Kursk) in Kursk
 Oktoberplatz (Morschansk) in Morschansk
 Oktoberplatz (Nischni Nowgorod) in Nischni Nowgorod
 Oktoberplatz (Noworossijsk) in Noworossijsk
 Oktoberplatz (Perm) in Perm
 Oktoberplatz (Pskow) in Pskow
 Oktoberplatz (Rostow am Don) in Rostow am Don
 Oktoberplatz (Taganrog) in Taganrog
 Oktoberplatz (Jaroslaw) in Jaroslawl

in der Ukraine
 Oktoberplatz in Dnipro
 Oktoberplatz (Winnyzja) in Winnyzja

in Weißrussland
 Oktoberplatz (Minsk) in Minsk